Сњежана Мартиновић (1967) је југословенска и босанскохерцеговачка филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980. е_
|-
| 1988. || Византија (ТВ филм) || Весна
|-
| 1988. || Азра || Ана
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990. е
|-
| 1990. || Последњи валцер у Сарајеву || Јованка Чабриновић
|-
| 1991. || Празник у Сарајеву || Сабина Шестић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010. е
|-
| 2013. || Одбрана и заштита || Секретарица 1
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1967.
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачке глумице